En la Monumental Plaza de Toros México, el sábado 30 de abril de 1993 se llevó a cabo la primera edición de la Triplemanía, una magna y maratónica función que ha quedado grabada con letras de oro en la historia de la Lucha Libre Mexicana, porque por primera ocasión se llevó a cabo una “Lucha de Retiro”, protagonizada por Cien Caras y Konnan, un combate bastante polémico en donde a raíz de la intromisión de Jake Roberts; Konnan caería derrotado, alejándose por un tiempo de la Lucha Libre.

Después de una candente rivalidad entre el Can de Nochistlan, el Perro Aguayo y Máscara Año 2000, ambos pondrían en juego respectivamente cabellera y máscara, en un duelo sangriento donde el Zacatecano daría a conocer el rostro de Chucho Reyes; por si esto fuera poco también se llevaría a cabo un combate de corte titular entre Lizmark y La Parka, donde el “Geniecillo Azul” haría una defensa exitosa al título nacional semicompleto, además de que se presentarían por primera ocasión “Los Relevos AAA”.

Resultados 

 Martha Villalobos, Pantera Sureña y Wendy derrotaron a Lola González, Vicky Carranza y La Rosa.

 Winners, Super Caló y El Salsero derrotan a May Flowers, Rudy Reyna y Baby Sharon.

 Volador, Misterioso y Rey Misterio Jr derrotan a Tony Arce, Vulcano y Rocco Valente.

 Octagon, El Hijo del Santo y Villano III derrotaron a Fuerza Guerrera, Heavy Metal, & Rambo.

 Campeonato Nacional Semicompleto Lizmark derrotó a La Parka en cuatro caídas
 La Parka derrotó por espaldas planas a Lizmark en la tercera caída, pero los comisionados declararon esa caída ilegal.
 Lizmark derrotó a La Parka en la cuarta caída.

 Máscara Sagrada, Love Machine y Mascarita Sagrada derrotaron a Jerry Estrada, Blue Panther y Jerrito Estrada.

 Perro Aguayo derrotó a Máscara Año 2000 en tres caídas en una lucha de apuestas de máscara contra cabellera.

 Cien Caras derrotó a Konnan en dos caídas al hilo en una lucha de retiro.
 Caras derrotó por espaldas planas a Konnan en la primera caída.
 Konnan sale del cuadrilátero para seguir a Jake Roberts y por lo tanto no regresa, dándose el conteo en contra de Konnan perdiendo así, la segunda caída, teniendo así que retirarse de la AAA.

Comentaristas 
 Arturo Rivera "El Rudo"
 Dr. Alfonso Morales

Triplemania I
Eventos de Ciudad de México